Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florian Mayer che ha battuto in finale Michal Mertiňák 4-6, 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Igor' Andreev (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

 Boris Pašanski (primo turno)
 Timo Nieminen (primo turno)
 Oliver Marach (semifinali)
 Michal Mertiňák (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2003